Открытый средний неокруглённый гласный, или нижний средний неокруглённый гласный является гласным звуком, используемый в некоторых распространённых языках. В то время как Международный фонетический алфавит (МФА) официально не имеет специального знака для этого звука, находящимся между передним [а] и задним [ɑ], обычно пишут ⟨a⟩. Если требуется высокая точность, он может быть определён с помощью диакритических знаков, таких как средний ⟨ä⟩ или задний ⟨a̠⟩, но это применяется не часто. В качестве альтернативы, синологи могут использовать букву ⟨ᴀ⟩ (малая заглавная A). МФА проголосовали против официального принятия этого символа в 2011—2012 годах.

Акустически [a] является крайне низким центральным гласным. Чаще всего используется обычная [a] для открытого гласного центрального ряда и, при необходимости, [æ] (официально это ненапряжённый неогублённый гласный переднего ряда нижнего подъёма) для открытой передней гласной.

МФА предпочитает термины «закрытые» и «открытые» для гласных и название статьи следует из этого. Тем не менее, некоторые лингвисты предпочитают термины «высокий» и «низкий».

Особенности 
 Гласный нижнего подъёма, то есть язык должен быть максимально отодвинут от нёба.
 Гласный среднего ряда, то есть язык расположен между передним и задним рядом
  — губы не принимают округлое положение при произнесении.

Примеры 
Большинство языков имеет некоторую форму с неокруглённой открытой гласной. Потому что МФА использует ⟨a⟩ для передних и средних неокруглённых открытых гласных, что не всегда ясно, использует ли конкретный язык первый или второй вариант.

Примечания

Литература 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  

__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__

Неогублённые гласные
Гласные среднего ряда
Гласные нижнего подъёма